«Una storia importante» () — сингл известного итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, который был выпущен в 1984 году в альбоме «Cuori agitati».

Описание 
После участия Рамаццотти на фестивале «Сан-Ремо» с композицией «Terra promessa», и после победы в номинации «Молодёжь», Эрос снова возвращается к данному фестивалю и снова принимает в нём участие уже в 1985 году с песней «Una storia importante». На этот раз Рамаццотти занял 6 место.

После конкурса, песня стала хитом во многих европейских странах, в частности, во Франции, где было продано больше миллиона копий сингла.

Видеоклип 
На данную композицию в тот же период был снят музыкальный видеоклип. На протяжении всего видеоклипа герой Эроса Рамаццотти стоит возле стены в неком помещении и смотри на горящий камин.

Переиздание 
В 1997 году песня была переиздана в первом сборнике лучших песен Эроса Рамаццотти «Eros», а затем — в двойном альбоме «e²» 2007 года.

Список композиций 
 Una storia importante — 3:35;
 Respiro nel blu — 3:25.

Чарты

Источники

Примечания

Ссылки 
 «Una storia importante» на YouTube;
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  .

Синглы 1985 года
Песни Италии
Песни на итальянском языке
Песни 1985 года
Синглы Эроса Рамазотти